Юльяновка — название населенных пунктов:

Россия 

 Юльяновка — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.

Украина 

 Юльяновка — село в Пулинском районе Житомирской области.